Miejscowości w USA:
 Placerville – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie El Dorado
 Placerville – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Boise